Gran Paradiso bezeichnet:
 Gran Paradiso, einen Berg in Italien
 den diesen Berg umgebenden Nationalpark Gran Paradiso
 Gran Paradiso (Film), ein Melodram von 1999
 einen Codenamen von Firefox 3, siehe Versionsgeschichte von Mozilla Firefox
 ein Kunstwerk an der Neuen Messe München